Алекса́ндр Шульги́н: Шульгин, Александр Валерьевич (род. 1964) — советский и российский композитор.
 Шульгин, Александр Васильевич (род. 1951) — советский и российский дипломат.
 Шульгин, Александр Иванович (1911—1972) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Шульгин, Александр Николаевич (1836—1911) — российский военачальник, генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Шульгин, Александр Сергеевич (ок. 1775—1841) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Шульгин, Александр Теодор (1925—2014) — американский биохимик.
 Шульгин, Александр Яковлевич (1889—1960) — украинский политический деятель, историк и социолог.